Зуёк-пастух (Charadrius pecuarius) — вид птиц из семейства ржанковых. Обитают в Африке южнее Сахары, в дельте Нила и на Мадагаскаре. В основном моногамны. Часть птиц мигрирует, но живущие в прибрежной зоне не делают этого.

Описание 
Небольшие кулики, вес 35—40 г. Оперение самцов и самок имеет минимальные отличия. У птиц чёрный клюв, темно-коричневые глаза, чёрные (иногда зеленоватые или серые) ноги.

Размножение 
Гнездо располагают на земле, обычно в 50—100 м от воды. Яйца насиживают оба партнера — обычно самец ночью и самка днём. Птенцы могут питаться сами уже через 24 часа после вылупления, для этого один из родителей сопровождает их к месту кормежки на расстоянии до 1 км от гнезда.

МСОП присвоил виду статус LC.

Примечания

Ссылки 

 О виде в The Atlas of Southern African Birds.
Ржанковые
Таксоны, описанные Конрадом Якобом Темминком